Charles Planat (1801-1858), personnalité politique française ;
 Oscar Planat (1825-1889), personnalité politique française ;
 Émile Planat (1829-1887), caricaturiste, illustrateur et lithographe français.